Kratina ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Kratina (1862–1942), deutscher Kammermusiker und Violinist
 Josef Kratina (Radsportler) (* 1942), tschechoslowakischer Radrennfahrer
 Heinrich Kratina (1906–1944), deutscher Widerstandskämpfer
 Rudolf Josef Kratina (1890–1967), deutsch-amerikanischer Violoncellist und Musikprofessor
 Richard C. Kratina (1928–1999), US-amerikanischer Kameramann
 Valeria Kratina (1892–1983), deutsche Tänzerin